Minonoa är ett släkte av fjärilar. Minonoa ingår i familjen Dalceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Minonoa